Le Classic du Japon est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Series 2, se dispute à Tokyo du 11 au .

Lisa Bonder remporte le simple dames. En finale, elle bat Shelley Solomon, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Naoko Sato et Brenda Remilton.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Classic du Japon
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

1982
Japon
Sport au Japon en 1982
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en octobre 1982